Santa Susana – miejscowość w Portugalii w gminie Alcácer do Sal
 Santa Susana – jednostka osadnicza w Kalifornii
 Santa Susana – góry w Kalifornii

Zobacz też 
 Santa Susanna – miasteczko w Katalonii

ja:サンタスザーナ野外実験所